Lu Ji - escritor chinês
Federação Internacional de Vela - Jauge International

Desambiguações de siglas